Il singolare del torneo di tennis Carlsbad Classic 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Pam Shriver che ha battuto in finale Kate Latham 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Regina Maršíková (secondo turno)
 Laura duPont (primo turno)
 Terry Holladay (quarti di finale)
 Kate Latham (finale)

 Pam Shriver (campionessa)
 Renée Richards (quarti di finale)
 Yvonne Vermaak (primo turno)
 Renáta Tomanová (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Carlsbad Classic 1980